A Nyugat-pomerániai vajdaság, , közigazgatási egység, egyike Lengyelország 1999-ben alkotott 16 vajdaságának. Központja Szczecin. Területe , népessége 2009-ben  fő, (2008) népsűrűsége 74,0 fő/km², a városi lakosság aránya 68,7%.

Fekvése 
A vajdaság Lengyelország északnyugati részén található a Balti-tenger mellett. Nyugaton Németországgal határos 186,6 km hosszan Mecklenburggal és Brandenburggal. A tengerpartja 185 km hosszú. Továbbá határos három lengyel vajdasággal: délről a Lubusi és a Nagy-lengyelországi, keleten a Pomerániai vajdasággal.

A régió a dél-balti tengerpart szczecini és koszalini partvidékén és a Pomerániai-tóvidéken és a Dél-balti-tóvidék egy részén helyezkedik el. A vajdaság többnyire a történelmi Nyugat-Pomeránia területét foglalja el. Déli részei egykor Nagy-Lengyelországhoz és Új Marchiához tartoztak. Később a vajdaság területe a porosz Pomeránia tartományhoz (Provinz Pommern) tartozott. 1946-tól a vajdaság területének nagy része a Szczecini vajdasághoz tartozott, melyet később elosztottak a Szczecini és Koszalini vajdaság között.

Adminisztratív felosztás 

A népesség és a terület a GUS (lengyel Központi Statisztikai Hivatal) 1988. adatai szerintiek,

Városok 

A nyugat-pomerániai vajdaságban 63 város van, ezek közül 3 járási jogú. A népesség és terület a GUS (lengyel Központi Statisztikai Hivatal) 2008-as adatai szerint:

Jegyzetek

További információk 
 Urząd Wojewódzki Województwa Zachodniopomorskiego
 Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego